Johannes Adrianus van der Heijden conhecido como Jan-Arie van der Heijden (Schoonhoven, 3 de março de 1988) é um futebolista neerlandês, atualmente joga pelo Feyenoord.

Títulos 
 Feyenoord
 Eredivisie: 2016–17
 Copa dos Países Baixos: 2015–16, 2017–18
 Supercopa dos Países Baixos: 2017

Ligações externas 
 
 
 

Futebolistas dos Países Baixos
Futebolistas do AFC Ajax
Futebolistas do Vitesse Arnhem
Futebolistas do Feyenoord Rotterdam
Naturais de Schoonhoven